Murias de Paredes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Murias de Paredes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Murias de Paredes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar